Al-Qa'im ist der Name folgender Orte:
 al-Qa'im (Irak), Stadt in Irak

Al-Qa'im steht für den Thronnamen folgender Personen: